Петронелла Баркер (, род. ) — норвежская актриса.

Биография 
Петронелла Баркер родилась в английском городе Колчестер, а детство провела в Норвегии, в городе Фредрикстад. С 1985 по 1988 год она обучалась в театральной академии в Осло, и будучи ещё студенткой дебютировала в кино, в совместной советско-норвежской ленте «И на камнях растут деревья» (1985). После чего она продолжила карьеру киноактрисы, появившись в ряде норвежских фильмов.

В 1990 году Баркер дебютировала на театральной сцене в пьесе Шекспира «Зимняя сказка» в одном из театров Осло. С тех пор она регулярно появляется на сценах Театра Най в Осло и Национального театра Норвегии.

Одни из последних на данный момент своих ролей в кино Баркер сыграла в фильмах «Гавайи, Осло» (2004) и «Неуместный человек» (2006).

Фильмография

Ссылки